Walter Schiess (* 6. September 1898 in Herisau; † 12. November 1959) war ein Schweizer Redakteur und Freidenker.

Leben 
Schiess besuchte die Kantonsschule Chur, machte eine Lehre in der Churer Telephon- und Telegraphenverwaltung und arbeitete als Telegrafist im Haupttelegrafenamt Bern. Später übernahm er die Redaktion der Technischen Rundschau. 1952 veröffentlichte er die Jubiläumsschrift Hundert Jahre elektrisches Nachrichtenwesen in der Schweiz.

Schiess war langjährig Zentralpräsident der Freidenker-Vereinigung der Schweiz bis 1958, als Marcel Bollinger ihn ablöste. Während des Zweiten Weltkrieges war er Redaktor des Organs der Vereinigung Freidenker.

Einzelnachweise 

Säkularer Humanist
Chefredakteur
Schweizer
Geboren 1898
Gestorben 1959
Mann